Terry Davis (politicus), Brits politicus en secretaris-generaal van de Raad van Europa.
Terry Davis (schrijver), een Amerikaans schrijver.
Terry Davis (basketballer), voormalig Amerikaans basketbalspeler.
Terry Davis (geestelijke), Guyana